Вуэльта Испании 2008 — 63-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 30 августа с семикилометрового пролога в Гренаде, а закончилось 21 сентября 2008 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 3 169 километров. Велогонщики покорили вершину горы Англиру, которая является одной из самых сложнейших гор в шоссейном велоспорте.

Команды 
В гонке приняли участие 19 команд:

Scott-American Beef (ранее Saunier Duval-Scott) не была допущена к гонке, так как Риккардо Рикко был уличён в применении допинга на Тур де Франс 2008.

Team Columbia не приняла участия в гонке.

Этапы

Майки по дням

Положение в классификациях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Eurosport.ru

Вуэльта Испании
2008 год в велоспорте